Откры́тое акционе́рное о́бщество «Ленингра́дский судострои́тельный заво́д „Пе́лла“» — российское судостроительное предприятие в городе Отрадное. 

«Пелла» входит в состав холдинга вместе с ЗАО «Пелла-Фиорд», специализирующимся на стеклопластиковых лодках и катерах, ЗАО «Полином» — производителем изделий из полимерных материалов, а также дочерним ОАО «Пелла-Маш» — производителем промышленного оборудования. В 2014 году «Пеллой» приобретена, после банкротства, в Гамбурге бывшая верфь JJ Sietas KG Schiffswerft GmbH u. Ко., существующая с 1635 года, и ставшая «Pella Sietas». 

Из-за вторжения России на Украину завод находится под санкциями стран Евросоюза, США, Японии и некоторых других стран.

История 
Предприятие находится в городе Отрадное на территории бывшего Пеллинского дворца, построенного при Екатерине II. До наших дней на территории завода сохранились только здания почтового двора и конюшни, значительно разрушенные во время Великой Отечественной войны. Являются объектом культурного наследия России федерального значения.

В 30-е годы XX века на этой территории был построен Завод автоприцепов Министерства лесной промышленности. После Великой Отечественной войны завод восстановили и переименовали в Ленинградский механический завод № 4.

В 1950 году перед заводом, расположенном на левом берегу реки Невы, поставлена задача организовать судостроительное производство. Вскоре основной продукцией завода стали буксиры, быстроходные катера, лоцманские боты и другие маломерные суда.

В 1957 году предприятие переименовывают в Ленинградский судомеханический завод.

В 1960-е годы на заводе развивается новое направление — стеклопластиковое судостроение. Первыми образцами подобных судов явились ловцы «Надежда» для рыболовной базы «Восток», гидрографические суда типа «Кайра», рабочие боты «Бекас», лёгкие корпуса всех отечественных глубоководных аппаратов для исследования мирового океана.

В 1965 году предприятие в качестве опытного производства передаётся в подчинение ЦНИИ технологии судостроения и к нему возвращается «историческое» название «Пелла» — Ленинградский судостроительный завод «Пелла».

С 1970-х годов освоен выпуск средств технологического оснащения для судостроительной отрасли: окрасочных аппаратов, трубогибочных станков, машин термической резки металла.

В 1992 году предприятие приватизируется и становится акционерным обществом открытого типа "Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (с 21.06.1996 г. — Открытое акционерное общество "Ленинградский судостроительный завод «Пелла»). На сегодняшний день «Пелла» — акционерное предприятие, имеющее в своём составе 8 дочерних и зависимых обществ, владеющее территорией в 33 га и достаточными для ведения успешного бизнеса активами.

30 марта 2021 года на предприятии произошёл несчастный случай. В ходе испытаний на кренование строящегося рыболовецкого траулера «Скорпион» судно опрокинулось, погибли двое рабочих.

Достижения 

Завод «Пелла» стал первым российским судостроительным предприятием, который был приглашён в качестве участника на международную выставку малотоннажного судостроения Tug & Salvage Convention and Exhibition в Роттердаме.

Продукция 
Одним из видов судов, массово строящихся на верфях завода, являются буксиры проекта 90600.

В 2006 году были построены два таких современных буксира азимутального типа — «Белуга» и «Навага», которые стали началом портового флота компании «Усть-Луга».

В мае 2012 года началось строительство серии ресурсосберегающих рыбопромысловых судов проекта PL-475. Его прототипом является норвежское судно ярусного лова типа «ГИЕР-II». Особенностью судна ярусного лова является то, что оно выбрасывает не сети, которые давят и портят много рыбы, а выбрасывает единовременно 50 тысяч специальных крючков. Длина судна составляет 47,5 метра, ширина — 12 метров, осадка 5 метров, объём рефрижераторного трюма — 500 кубических метров. Двигательная мощность судна составляет 1,6 тысячи лошадиных сил. Окончание строительства первого судна серии запланировано на конец 2012 года. В последующем планируется выпускать в год по два — три судна этого проекта. Ожидается, что рыболовецкие суда ярусного лова смогут эффективно работать не только в Баренцевом море, но и в других бассейнах.

В 2013 году на заводе был построен первый патрульный катер проекта 03160 или «Раптор».

24 декабря 2015 года были заложены два первых в серии малых ракетных корабля проекта 22800 или «Каракурт» — «Ураган» и «Тайфун» (переименованы в «Мытищи» и «Советск ») — основным вооружением которых являются крылатые ракеты «Калибр».

По некоторым сведениям 15 сентября 2016 на заводе было заложено, а 21 декабря 2017 года спущено на воду океанографическое исследовательское судно проекта 16450 «Академик Агеев», конечным получателем которого является Главное управление глубоководных исследований Министерства обороны Российской Федерации. Однако в 2019 году корабль был отправлен на достройку и официальный спуск на воду на Канонерский судоремонтный завод.

24 декабря 2016 года начальник главного штаба ВМФ вице-адмирал Андрей Воложинский сообщил о том, что завод «Пелла» построит 18 малых ракетных кораблей нового поколения проекта 22800 или «Каракурт» для Военно-морского флота России до 2022 года. Однако позднее постройка кораблей серии была распределена по трём различным заводам.

В 2017 году стало известно о закладке на верфи по заказу мурманской группы компаний «ФЭСТ» двух средних морозильных рыболовецких траулеров проекта 1701 «Скорпион». Спуск на воду головного судна состоялся 10 июля 2019 года.

5 мая 2018 года спущен на воду малый ракетный корабль «Шквал» (переименован в «Одинцово»).

23 октября 2018 года спущен на воду малый ракетный корабль «Буря».

Осенью 2019 года на достройку из Феодосии с завода «Море» должны были прибыть ещё три малых ракетных корабля — «Охотск», «Козельск» и «Вихрь», однако два из них («Охотск» и «Вихрь») по сообщениям региональных СМИ до конца осени в Санкт-Петербург доставлены не были и остались на зимовку в Ростовской области.

В марте 2018 года было заложено головное судно проекта 03070 краболов «Русь». Судно предназначено для донного лова краба конусными ловушками «японского» типа с последующей сортировкой и транспортировкой живого краба в специальных термоизолированных цистернах. В декабре 2018 года краболов спустили на воду, а в мае 2020 года судно успешно завершило ходовые испытания и было передано заказчику — дальневосточному ООО «Антей». Основные характеристики судна: длина — 50,5 м, ширина — 12,6 м, осадка — 6,72 м, валовая вместимость — 1182 регистровых тонн, скорость — 12 узлов, экипаж — 28 человек. «Русь» — первое специализированное судно для добычи краба, построенное в России.

Осенью 2020 года в г. Балтийске прошла торжественная церемония поднятия Андреевского флага на малом ракетном корабле «Одинцово» проекта 22800, который официально вошёл  в состав Балтийского флота.

В социальных сетях распространялась информация о закладке в октябре 2020 года на принадлежащей компании верфи «PELLA SIETAS» в Гамбурге ледокола проекта 21900 по заказу подведомственного «Росморречфлоту» ФГУП «Росморпорт».

Перспективы 
В 2011 году предприятием, по согласованию с региональными органами власти, был выкуплен участок земли площадью около 20 гектар на берегу реки Нева в городе Отрадное Кировского района Ленинградской области — в 3 км ниже по течению от существующей площадки «Пеллы».

На новом участке реки Нева нет ограничений по порогам, поэтому «Пелла» планирует организовать там серийное строительство и спуск до 10 морских судов в год, длиной до 100 метров, шириной до 22 метров, с осадкой до 6 метров.

В том числе:
 специальных судов технического флота: буксиров повышенной мощности усиленного ледового класса, гидрографических и других специальных судов, в том числе для обеспечения работы объектов инфраструктуры Северного морского пути;
 судов рыбопромыслового флота (суда для ярусного лова донных рыб, разноглубинные траулеры, научно-исследовательские суда для отраслевых институтов Росрыболовства). 

Новый комплекс позволит создать в регионе 1500 новых рабочих мест. Объём выпуска морских судов с учётом мощностей нового комплекса завода составит 12 млрд рублей в год. Портфель заказов на строительство в 2014—2016 годах первых серий судов технического и рыбопромыслового флота (длиной до 80 м и более) сформирован и согласован с Заказчиками.

Планируемый ввод в эксплуатацию производственных цехов на новой площадке — 4 квартал 2014 года, выход на проектную мощность комплекса — начало 2018 года. Выпуск морских судов должен ежегодно возрастать, и составит соответственно с 2015 года — 2-4-6-8 ед. Расчётная годовая загрузка нового комплекса в итоге составит 8 — 10 млрд руб. продукции в год, что составит до 20 % от общего объёма судов аналогичного назначения на российском рынке.

10 февраля 2014 года дочерняя компания завода в Гамбурге Terraline GmbH приобрела гамбургскую верфь .

В 2015—2016 году в прессе появились сведения, что компания намеревается инвестировать средства в модернизацию феодосийского судостроительного завода «Море», который будет задействован в рамках государственного оборонного заказа в строительстве кораблей и катеров тех же серий, что и «Пелла». По другим сведениям «Пелла» претендовала на передачу своему дочернему юридическому лицу имущества завода, что вызвало резкую негативную реакцию со стороны коллектива феодосийского предприятия и некоторых депутатов государственного совета республики Крым.

В декабре 2019 года появились новости о требовании Минобороны России в судебном порядке взыскать с завода неустойку в сумме порядка 3 миллиардов рублей по государственному контракту на строительство малых ракетных кораблей.

Примечания

Ссылки 
 ОАО «ПЕЛЛА» , pellaship.ru 
 ЗАО «Пелла-Фиорд»
 ООО «ПЕЛЛА-МАШ» 
 ЗАО «Полином» 
 Рейдовый буксир «РБ-34» проекта 90600 (Ленинградский Судостроительный завод «ПЕЛЛА») 
 Новый судостроительный комплекс ОАО «Пелла» 
 Обзор буксиров-кантовщиков Северо-Западного региона. Что идет на смену старым «Бычкам» 

Компании Санкт-Петербурга
Машиностроительные компании
Предприятия машиностроительной промышленности СССР
Предприятия Санкт-Петербурга
Судостроительные предприятия Ленинградской области
Отрадное
Предприятия Отрадного (Ленинградская область)
Компании, подвергнутые санкциям в связи с вторжением России на Украину